Miño, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, A Coruña tartományban
Miño, parókia Spanyolországban, Asztúria autonóm közösségben, Tineo községben
Miño, Spanyolország és Portugália folyója
Miño, a Los Bunkers nevű chilei rockzenekar egyik dala